Belvoir fruit farms est une marque de boisson vendue en Europe, fondée par Mary Manners, une descendante du Duc de Rutland.

Les boissons de Belvoir fruits farms sont fabriquées au centre de l'Angleterre dans le Leicestershire au Royaume-Uni. La direction projette de développer ses ventes aux États-Unis.

Notes et références

Liens externes 

 Site de Belvoir fruit farms
 

Soda
Marque de boisson